Die Liste der polnischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2014–2019) listet alle polnischen Mitglieder des 8. Europäischen Parlaments nach der Europawahl in Polen 2014 auf.



Mandatsstärke der Parteien 
Bei der polnischen Europawahl bewarben sich insgesamt 12 Parteien und Wahlbündnisse um die 51 zu vergebenen Mandate. Während die konservative Regierungspartei Platforma Obywatelska kräftig an Stimmen und Sitzen verlor, konnte die rechtskonservative und eurokritische PiS Stimmen und Sitze gewinnen, so dass beide Parteien 19 Parlamentssitze errangen. Die Sozialdemokraten verloren einen Sitz, während die erst 2011 gegründete eurokritische KNP bei ihrer ersten Europawahl gleich vier Mandate erringen konnte. Hinzu kam noch die konservative PSL, die ebenso wie die Regierungspartei PO der EVP-Fraktion im EU-Parlament angehörte. Die PiS zählte neben den britischen Tories zur größten Partei innerhalb der europakritischen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR). Die KNP gehörte zunächst keiner Fraktion im EU-Parlament an, da es anfangs zunächst nicht zur Gründung der geplanten  Fraktion Europa der Nationen und Freiheiten kam. Sie sollte rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien in einer Fraktion vereinen. Nachdem die Gründungsbedingungen erfüllt waren, gründete sich die ENF am 15. Juni 2015, der nun aber nur noch zwei von vier KNP-Mitgliedern beitraten. KNP-Gründer Janusz Korwin-Mikke hatte zu dem Zeitpunkt mit der KORWiN am 22. Januar 2015 bereits eine neue rechtsextreme Partei gegründet. Durch Marek Jurek, der mit einem Mandat der PiS ins EU-Parlament einzog, war auch die rechtskonservative Prawica im EU-Parlament vertreten.

Abgeordnete 

!
Polen